Whitmore kan syfta på:

 Whitmore, Dorset – en ort i Dorset, England
 Whitmore, Staffordshire – en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Terry Whitmore